Meiomenia är ett släkte av blötdjur. Meiomenia ingår i familjen Meiomeniidae.

Meiomenia är enda släktet i familjen Meiomeniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Meiomenia